

Geografie 
 Carson (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 West Carson, een plaats in de staat Californië
 Carson (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Carson (New Mexico), een gehucht in de Amerikaanse staat New Mexico
 Carson (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Carson (Virginia), een gehucht in de Amerikaanse staat Virginia
 Carson (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Carson (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Carson City (Michigan), een stadje in de Amerikaanse Michigan
 Carson City (Nevada), een stad in de Amerikaanse staat Nevada
 Carson County, een county in de Amerikaanse staat Texas
 Carson National Forest, een bosgebied in de staat New Mexico
 Carson Pass, een bergpas in de Sierra Nevada in Californië
 Carson Range, een bergketen van de Sierra Nevada in Californië en Nevada
 Carson (rivier), een rivier in de staat Nevada
 Carson River Valley, een plaats in de staat Washington
 Carson Sink, een zoutvlakte in de staat Nevada
 Fort Carson, een fort in de Amerikaanse staat Colorado
 Carson (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Rachel
 Carson (quadrangle), quadrangle op Venus

Personen 
Familienaam
 Adam Carson (1975), Amerikaans rockmuzikant
 Alton "Big Al" Carson (1953–2020), Amerikaans blues- en jazz-zanger
 André Carson (1974), Amerikaans politicus
 Anne Carson (1950), Canadees dichteres
 Ben Carson (1951), Amerikaans neurochirurg en politicus
 Ciaran Carson (1948), Noord-Iers dichter en schrijver
 David Carson (grafisch ontwerper) (1954), Amerikaans grafisch ontwerper
 David Carson (regisseur), Brits televisieregisseur
 Edward Carson (1854-1835), Iers protestants politicus
 Harry Carson (1953), Amerikaans American footballspeler
 Jack Carson (1910-1963), Canadees-Amerikaans acteur
 John Carson (1927), Engels acteur
 Johnny Carson (televisiepresentator) (1925-2005), Amerikaans televisiepresentator
 John Renshaw Carson (1886-1940), uitvinder van de enkelzijbandmodulatie
 Julia Carson (1938-2007), Amerikaans politica
 Kevin Carson (1936), Amerikaans anarchist en theoreticus
 Kit Carson (1809-1868), Amerikaans verkenner en militair
 Lisa Nicole Carson (1969), Amerikaans actrice
 Patricia Carson (1929), Brits-Belgisch historica en schrijfster
 Rachel Carson (1907-1964), Amerikaans biologe en schrijfster
 Scott Carson (1985), Engels voetballer
 Stephen Carson (1980), Iers voetballer
 Stuart Carson, een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210
 Susie Rijnhart-Carson (1868-1908), Canadees zendeling
 Terrence C. Carson (1958), Amerikaans zanger en acteur
 Trevor Carson (1988), Noord-Iers voetballer
 Towa Carson (1936), Zweeds zangeres
 Wayne Carson, Amerikaans countrymuzikant

Voornaam
 Carson Cooman (1982), Amerikaans componist en organist
 Carson Daly (1973), Amerikaans televisiepresentator
 Carson Ellis (1975), Amerikaans kunstenares
 J. Carson Mark (1913-1997), Canadees-Amerikaans wiskundige
 Carson McCullers (1917-1967), Amerikaans schrijfster
 Carson Palmer (1979), Amerikaans American footballspeler

Andere 
 Carson (modelauto), een Duitse fabrikant van op afstand bestuurbare auto's
 Carson Mansion, een Victoriaanse villa in Eureka (Californië)

Zie ook 
 Kit Carson (doorverwijspagina)
 John Carson (doorverwijspagina)